2 miejscowości w Polsce: 
 Bądze – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń 
 Bądze – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie

Jezioro:
 Bądze – nieoficjalna nazwa jezioro Bądzkiego w woj. pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń, leżącego na terenie Pojezierza Iławskiego.